Соревнования среди женщин в скоростном спуске на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 12:30 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Всего в стартовом листе значилось 37 спортсменок из 16 государств.

Действующей чемпионкой мира в скоростном спуске являлась словенская горнолыжница Илка Штухец, которая сумела защитить свой титул и вновь завоевать золотую медаль.

В этот день свою карьеру завершила американская горлолыжница Линдси Вонн, завоевавшая бронзу.

Трасса 
 Старт — 1060 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 664 м;
 Длина трассы — 2236 м;
 Уклон — 29,7%.

 Судейская бригада приняла решение перенести стартовую площадку на высоту 898 м.

Призёры

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт-лист
 Финишный протокол

Скоростной спуск